Grachev corrisponde alla grafia anglosassone del cognome russo Gračëv.

Astronomia 
Grachev – cratere lunare

Persone 
Boris Gračëv – scacchista russo
Evgeny Gračëv – hockeista su ghiaccio russo
Pavel Gračëv – generale russo